Громыки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Громыки — деревня в Лоевском районе Гомельской области, Страдубский сельсовет.
 Громыки — деревня в Лоевском районе Гомельской области, Уборковский сельсовет.

Россия 
 Громыки — посёлок в Почепском районе Брянской области.

См. также 
 Новые Громыки
 Старые Громыки